Головко́ — украинская фамилия.
Старинный дворянский род, восходящий ко второй половине XVII века и записанный в VI часть родословной книги Киевской губернии.

Известные носители
 
 
 
 Головко, Арсений Григорьевич (1906—1962) — советский военачальник, адмирал (1944).
 Головко, Валерий Анатольевич (род. 1965) — украинский политик, председатель Полтавской облгосадминистрации (с 2014 года)
 Головко, Василий Васильевич (род. 1948) — советский футболист, мастер спорта СССР.
 Головко, Вилен Вильевич (род. 1958) — российский артист цирка.
 Головко, Виль Васильевич (1932—2015) — советский и российский артист цирка, режиссёр.
 
 Головко, Владимир Ильич (род. 1951) — советский и российский тяжелоатлет, чемпион СССР. 
 Головко, Вячеслав Михайлович (род. 1944) — российский литературовед, заведующий кафедрой истории русской и зарубежной литературы Ставропольского университета.
 Головко, Григорий Владимирович (1900—1982) — украинский советский архитектор, искусствовед, академик Академии строительства и архитектуры УССР.
 Головко, Евгений Васильевич (род. 1954) — российский лингвист, член-корреспондент РАН (2011).
 Головко, Изольда Леонидовна (1923—2016) — советский монтажёр фильмов.
 Головко, Кира Николаевна (1919—2017) — актриса театра и кино, педагог.
 Головко, Михаил Иосифович (род. 1983) — украинский политик.
 
 Головко, Олег Вячеславович (род. 1965) — российский театральный художник, сценограф, двукратный лауреат премий «Золотой софит» (2009, 2015).
 
 Головко, Савелий Сидорович (1930—2002) — Герой Социалистического Труда.
 Головко, Сергей Григорьевич (1914—1982) — советский контр-адмирал, брат А. Г. Головко.
 
 

Составная фамилия
 Гай-Головко, Олесь Несторович (1910—2006) — украинский и советский писатель и поэт.

См. также 
 Головкова